

Cinema 
 Black Coffee – film del 1931 diretto da Leslie S. Hiscott
 Black Coffee – film del 2007 diretto da Irene Angelico

Persone 
 Black Coffee (pseudonimo di Nkosinathi Maphumulo) – disc jockey sudafricano.

Musica 
 Black Coffee – album di Johnny "Hammond" Smith del 1963
 Black Coffee – album di Peggy Lee del 1953
 Black Coffee – singolo di Lacy J. Dalton del 1990, dall'album Lacy J.
 Black Coffee – singolo delle All Saints del 2000, dall'album Saints & Sinners
 Black Coffee – album di Ann Savoy del 2010
 Black Coffee – album di Beth Hart e Joe Bonamassa del 2018

Teatro 
 Caffè nero (Black Coffee) – opera teatrale di Agatha Christie del 1929

Pagine correlate 

 Caffè nero